Переулок Жуко́вского:

Беларусь 

 В Минске:
 1-й Переулок Жуковского;
 2-й Переулок Жуковского.

Россия 

 Переулок Жуковского — переулок в Геленджике.
 Переулок Жуковского — переулок в Дзержинске.
 Переулок Жуковского — переулок в Ижевске.
 Переулок Жуковского — переулок в Курске.
 Переулок Жуковского — переулок в Новомосковске.
 Переулок Жуковского — переулок в Оренбурге.
 Переулок Жуковского — переулок в Пензе.
 Переулок Жуковского — переулок в Петрозаводске.
 2-й Переулок Жуковского — переулок в Сергиевом Посаде. 
 Переулок Жуковского — переулок в Сочи.
 Переулок Жуковского — переулок в Стерлитамаке.
 Переулок Жуковского — переулок в Томске.
 В Уфе:
 Переулок Жуковского;
 2-й Переулок Жуковского.
 Переулок Жуковского — переулок в Шахтах.

Украина 

 Переулок Жуковского — переулок в Виннице.
 Переулок Жуковского — переулок в Горловке.
 Переулок Жуковского — переулок в Марганце.
 Переулок Жуковского — переулок в Пологах.
 Переулок Жуковского — переулок в Преображенке.
 Переулок Жуковского — переулок в Прилуках.
 Переулок Жуковского — переулок в Стаханове.
 Переулок Жуковского — переулок в Харцызске.

См. также 

 Жуковский переулок
 Переулок Василия Жуковского — переулок в Киеве
 Улица Жуковского
 Проспект Жуковского
 Проезд Жуковского
 Площадь Жуковского — площадь в Екатеринбурге